Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału mistrzostwach wynosiło 61,00 metrów, natomiast minimum B 59,00 metrów. Jedyną Polką, która wypełniła minimum i wystąpiła w Berlinie była Urszula Piwnicka.

Eliminacje rzutu oszczepem zostały rozegrane w niedzielę 16 sierpnia. Oszczepniczki zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Finał odbył się 18 sierpnia o godzinie 19:30 czasu berlińskiego. Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentantka Czech Barbora Špotáková.

Rekordy 
Tabela przedstawia najlepsze rezultaty w historii uzyskane na mistrzostwach świata, na poszczególnych kontynentach oraz w Polsce. Dodatkowo podano najlepszy wynik na świecie w sezonie 2009 przed rozpoczęciem rywalizacji na mistrzostwach.

Eliminacje 

Do zawodów przystąpiło 31 oszczepniczek z 23 krajów. Sportsmenki w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało rzucić co najmniej 62,00 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza ilość oszczepniczek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q). Poniższa tabela prezentuje ostateczne wyniki rundy eliminacyjnej.

Finał 
Rywalizacja oszczepniczek zakończyła się zwycięstwem reprezentantki gospodarzy Steffi Nerius. Niemka wyprzedziła broniącą tytułu mistrzyni świata Czeszkę Barobrę Špotákovą oraz Rosjankę Mariję Abakumową.

Przypisy 

Rzut oszczepem kobiet